José Manuel Martínez puede referirse a varios personajes:

 José Manuel Martínez Martínez (1947-), economista español, presidente de MAPFRE (2001-2012);
 José Manuel "Chema" Martínez (1971-), atleta de élite español;
 José Manuel Martínez Cenzano, político español;
 José Manuel Martínez Toral, futbolista español;
 José Manuel Martínez García (1970-), entrenador de fútbol español.